Teeuwen ist der Familienname von

 Margje Teeuwen (* 1974), niederländische Hockeyspielerin
 Stefanie Teeuwen (* 1969), deutsche Eisschnellläuferin